Flame (fiamma in lingua inglese) può indicare:

Cinema 
 Flame – film del 1975 diretto da Yu Hyun-mok
 Flame - film del 1975 diretto da Richard Loncraine
 Flame – film del 1996 diretto da Ingrid Sinclair

Internet 
 Flame – messaggio deliberatamente ostile e opprimente inviato da un utente della comunità verso un altro individuo specifico

Musica 
 Flame – boy band giapponese
 Flame – album dei Real Life del 1985
 Flame – album di Tim Bowness e Richard Barbieri del 1994 
 Flame – album di Patti LaBelle del 1997
 Flame – singolo degli Alphaville del 1997
 Flame – singolo dei Bell X1 del 2005
 Flame – singolo di Tinashe del 2017

Pagine correlate 
The Flame
Flames
Flaming